Léglise Saint-Alexandre-Nevski (en  ; en  / Cerkov' Aleksandra Nevskogo) est une église orthodoxe orientale à Wuhan, capitale de la province du Hubei, en centre de la République populaire de Chine.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu de Harbin (Heilongjiang)
 Christianisme en Chine

Église dans la province du Hubei
Christianisme en Chine